Он (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Порте-сюр-Гарон. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31165.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 22 км к югу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 5390 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 3526 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 2649 были экономически активными, 877 — неактивными (показатель активности — 75,1 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 2649 активных жителей работали 2472 человека (1318 мужчин и 1154 женщины), безработных было 177 (55 мужчин и 122 женщины). Среди 877 неактивных 315 человек были учениками или студентами, 335 — пенсионерами, 227 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Бывшее цистерцианское аббатство Ла-Кларте-Дьё (XII век). Исторический памятник с 1992 года
 Церковь цистерцианского аббатства Ла-Кларте-Дьё (XII век). Исторический памятник с 1932 года

Города-побратимы 
  Альбалате-де-Синка (Испания)
  Казьер (Италия)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна